

Geografia

Regno Unito
 Ware – cittadina nella contea dell'Hertfordshire, Inghilterra
 Ware – borgo nella contea di Devon, Inghilterra
 Ware – villaggio nella contea del Kent, Inghilterra

Stati Uniti d'America
 Ware – comune nella contea di Hampshire, Massachusetts
 Ware – area non incorporata nella Contea di Union, Illinois
 Ware – area non incorporata nella Contea di Pocahontas, Iowa
 Ware – area non incorporata nella Contea di Casey, Kentucky
 Ware Shoals – comune statunitense situato in Carolina del Sud
 Contea di Ware – contea dello Stato della Georgia

Persone
 Andre Ware (1968) – ex giocatore di football americano statunitense
 Casper Ware (1990) – cestista statunitense
 DeMarcus Ware (1982) – ex giocatore di football americano statunitense
 Dustin Ware (1990) – cestista statunitense
 Gavin Ware (1993) – cestista statunitense
 Hannah Ware (1982) – attrice e modella britannica
 Helen Ware (1877-1939) – attrice statunitense teatrale e cinematografica
 Irene Ware (1910-1993) – attrice statunitense
 Kevin Ware (1993) – cestista statunitense
 Koko B. Ware (1957) – ex wrestler statunitense
 Jeremy Ware (1986) – giocatore di football americano statunitense
 Jessie Ware (1984) – cantautrice britannica
 Jim Ware (1944-1986) – cestista statunitense
 Lancelot Lionel Ware (1915-2000) – avvocato e biochimico inglese
 Leon Ware (1940-2017) – cantante, produttore discografico e paroliere statunitense
 Martyn Ware (1956) – musicista, cantante e produttore discografico britannico
 Opoku Ware I (1700-1750) – terzo re degli Ashanti
 Pamela Ware (1993) – tuffatrice canadese
 Samantha Marie Ware (1991) – attrice e cantante statunitense
 Spencer Ware (1991) – giocatore di football americano statunitense

Altro
 Apertura Ware – apertura nel gioco degli scacchi
 Ciclo del ware – serie di romanzi di fantascienza di Rudy Rucker

Pagine correlate 
 Henry Ware